Baiba Broka (actriu) (1973), actriu letona.
 Baiba Broka (política) (1975), política letona, Ministre de Justícia de Letònia el 2014.